The Gypsy – cortometraggio del 1911 diretto da Harry Solter
La Gitane (tit. inglese The Gypsy) – film del 1986 diretto da Philippe de Broca
The Gypsy – cortometraggio del 2010 diretto da Jon Navarro